{{Infobox Saison de foot
| arrière-plan             = #DD0000
| texte                    = #FFFFFF
| personnage blanc         = oui
| image                    =Logo FC Liverpool.svg 
| avant                    = Saison 2013-2014 du Liverpool FC
| saison                   = Saison 2014-2015
| après                    = Saison 2015-2016 du Liverpool FC
| club                     = Liverpool FC
| président                =  Tom Werner
| entraineur               =  Brendan Rodgers
| Couleurs                 = rouge
| Stade                    = Anfield
| pattern_la1 =_liverpool1314h 
| pattern_b1 = _liverpool1314h
| pattern_ra1 = _liverpool1314h
| pattern_sh1 = 
| pattern_so1 = _liverpool1314h
| leftarm1 = FF0001
| body1 = FF0000
| rightarm1 = FF0000
| shorts1 = FF0000
| socks1 = FF0000
| pattern_la2 = 
| pattern_b2 = _liverpool1314aa
| pattern_ra2 = 
| pattern_sh2 = _liverpool1314aa
| pattern_so2 = _long_liv1314a
| leftarm2 = FFFFFF
| body2 = FFFFFF
| rightarm2 = FFFFFF 
| shorts2 = FFFFFF
| socks2 = FFFFFF
| championnat              = Championnat d'Angleterre de football
| place                    = 
| champrés                 =62 points (18V, 8N, 12D) 52 buts pour, 48 buts contre
| liencoupe1               = Coupe d'Angleterre de football
| coupe1                   = FA Cup
| coupe1rés                = Demi-Finale contre Aston Villa ()
| liencoupe2               = Coupe de la ligue anglaise de football
| coupe2                   = Coupe de la Ligue
| coupe2rès                = non débuté
| liencoupe3               = Ligue des champions de l'UEFA
| coupe3                   = Ligue des champions
| coupe3rés                = Eliminé en phase de groupe
| buteur                   =Championnat : Steven Gerrard (9 buts)Toutes compétitions : Steven Gerrard (12 buts)
| passeur                  =Championnat : Jordan Henderson (8 passes décisives)Toutes compétitions : Jordan Henderson (8 passes décisives)
|coupe4=Ligue Europa|coupe4rés=Seizième de finale contre le Beşiktaş Jimnastik Kulübü () - ()|liencoupe4=Ligue Europa}}

La saison 2014-2015 du Liverpool Football Club''' est la  du club en Premier League. En compétition pour la Premier League, la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue anglaise, la Ligue des champions et tentera de gagner son  de champion d'Angleterre.

Effectif

Équipe première

Transferts

Championnat

Calendrier

Classement et statistiques

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en 
confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de point de Fair-Play.

mis à jour le 

|- 
|height=1 colspan=10|

|- 
|height=1 colspan=10|

|- 
|height=1 colspan=10|

|- 
|height=1 colspan=10|

2014-2015
Liverpool